Bestuschew-Rjumin () ist der Familienname folgender Personen:

* Alexei Petrowitsch Bestuschew-Rjumin (1693–1766), russischer Diplomat und Feldmarschall
 Konstantin Nikolajewitsch Bestuschew-Rjumin (1829–1897), russischer Historiker

 Pjotr Michailowitsch Bestuschew-Rjumin (1664–1742), russischer Staatsmann

Siehe auch:
 Bestuschew
 Rjumin